Taseraarsuit bezeichnet:
 Taseraarsuit (Berg), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Taseraarsuit (See), See im Distrikt Upernavik, Grönland
 Taseraarsuit (Seengebiet), Seengebiet im Distrikt Uummannaq, Grönland